scientist (« scientifique » en anglais) peut désigner :
 Scientist, un artiste de Dub
 The Scientist, une revue scientifique
 The Scientist, une chanson du groupe Coldplay
 New Scientist, un magazine scientifique international
 We Are Scientists, un groupe de rock américain

Voir aussi 
 Data scientist, spécialiste en science des données.